Битва при Хокуэцу (北越戦争, Hokuetsu sensō) — битва Войны Босин эпохи Реставрации Мэйдзи, произошедшая в 1868 году в северо-западной части Японии, в районе современной префектуры Ниигата.

Исторический фон 
Война Босин разразилась в 1868 году между войсками, выступавшими за восстановление политической власти императора, и правительством сёгуната Токугава. Новое правительство Мэйдзи нанесло поражение силам сёгуна Токугавы Ёсинобу (в основном из западных княжеств Сацума и Тёсю в битве при Тоба-Фусими, а затем разделилось на три армии для наступления на столицу сёгуна Эдо. Имперской армией, шедшей вдоль побережья Японского моря, командовали Ямагата Аритомо и Курода Киётака.

Резюме 
Макино Тадакуни, даймё из Нагаока, в провинции Этиго (современная префектура Ниигата), был сторонником Сёгуната Токугава и отказался подчиниться новому правительству даже после падения замка Эдо имперскими войсками. С помощью двух прусских бизнесменов (братьев Эдварда и Генри Шнелла) в качестве военных советников он приобрел два пулемета Гатлинга (в то время в Японии существовало только одно), 2000 французских винтовок и другое вооружение.

4 мая 1868 года Нагаока-хан присоединился к Северному союзу против имперского правительства. Имперская армия намеревалась захватить гавань Ниигаты, чтобы облегчить поставку оружия и войск в кампании против Айдзу и Сёнай, двух главных центров восстания.

В последовавшей кампании имперские войска понесли большие потери на суше, особенно из-за действия пулеметов Гатлинга. Тем временем небольшая группа коммандос достигла замка Нагаока по морю и подожгла его. Замок пал 8 июля 1868 года. Второстепенное сражение произошло два месяца спустя, когда уцелевшим войскам Нагаока вместе с войсками из Айдзу удалось вернуть замок 10 сентября, повергнув имперскую сторону в замешательство. Однако и атакующая сторона понесла серьёзные потери, включая её лидера Каваи Цугуносукэ, который был ранен во время боя и позже умер от гангрены в Айдзу. Замок был взят имперскими войсками 15 сентября.

Последствие 
Битва при Хокуэцу положила конец последнему сопротивлению новому правительству Мэйдзи на побережье Японского моря в Хонсю и изолировала оставшийся центр сопротивления: Айдзу. После безуспешной попытки остановить продвижение имперских армий в битве у перевала Бонари следующей ключевой битвой в Войне Босин стала битва при Айдзу.

Источники 
 Adachi Yoshio . Kaishō Suneru to Boshin Niigata kōbōsen . Niigata: Toyano Shuppan , 1985.

Ссылки 
 The Boshin War (Japanese)

1868 год в Японии
Война Босин
Сражения Японии
Конфликты 1868 года
Сражения Войны Босин
Конфликты 1868 года
Март 1868 года